Prosthechea (возможное русское название: Простехея) — род многолетних травянистых растений семейства Орхидные.

Аббревиатура родового названия в промышленном и любительском цветоводстве: Psh.

Этимология 
Название происходит от греческого слова prostheke (приложение), что связано с наличием придатка на задней стороне колонки.

Род не имеет устоявшегося русского названия, в русскоязычных источниках обычно используется научное название Prosthechea.

Синонимы 
По данным Королевских ботанических садов в Кью:
 Epithecia Knowles & Westc., 1838 nom. illeg.
 Hormidium Lindl. ex Heynh., 1841
 Anacheilium Hoffmanns., 1842
 Epicladium Small, 1913
 Euchile (Dressler & G.E.Pollard) Withner, 1998
 Pseudencyclia Chiron & V.P.Castro, 2003
 Panarica Withner & P.A.Harding, 2004
 Pollardia Withner & P.A.Harding, 2004

Распространение 
Распространены в Центральной и Южной Америке.

Биологическое описание 

Симподиальные растения от мелких до крупных размеров.

Экологические особенности 

Эпифиты, реже литофиты и наземные растения.

Систематика и история описания 

Род Prosthechea описан в 1997 году (опубликован в 1998 году), но некоторые виды были позднее отнесены к роду Euchile (например, Euchile mariae и Euchile citrina), а потом возвращены в состав рода Prosthechea. Ранее виды составляющие род Prosthechea относились к родам: Anacheilium, Encyclia, Epidendrum, Euchile, Hormidium и Pollardia. Молекулярные исследования последних лет подтверждают состоятельность выделения этих видов в отдельный род.

Виды 
Список видов по данным Королевских ботанических садов в Кью:

 Prosthechea abbreviata (Schltr.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea aemula (Lindl.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea alagoensis (Pabst) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea allemanii (Barb.Rodr.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea allemanoides (Hoehne) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea aloisii (Schltr.) Dodson & Hágsater, 1999
 Prosthechea apuahuensis (Mansf.) M.E.Berg, 2001
 Prosthechea arminii (Rchb.f.) Withner & P.A.Harding, 2004
 Prosthechea baculus (Rchb.f.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea barbozae Pupulin, 2004
 Prosthechea bennettii (Christenson) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea bicamerata (Rchb.f.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea bohnkiana V.P.Castro & G.F.Carr, 2004
 Prosthechea boothiana (Lindl.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea borsiana (Campacci) Campacci, 2005
 Prosthechea brachiata (A.Rich. & Galeotti) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea brachychila (Lindl.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea brassavolae (Rchb.f.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea bueraremensis (Campacci) Campacci, 2005
 Prosthechea bulbosa (Vell.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea caetensis (Bicalho) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea calamaria (Lindl.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea campos-portoi (Pabst) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea campylostalix (Rchb.f.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea carrii V.P.Castro & Campacci, 2001
 Prosthechea chacaoensis (Rchb.f.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea chondylobulbon (A.Rich. & Galeotti) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea christyana (Rchb.f.) Garay & Withner, 2001
 Prosthechea citrina (Lex.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea cochleata (L.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea concolor (Lex.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea cretacea (Dressler & G.E.Pollard) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea ebanii Chiron & V.P.Castro, 2008
 Prosthechea elisae Chiron & V.P.Castro, 2003
 Prosthechea faresiana (Bicalho) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea farfanii Christenson, 2002
 Prosthechea fausta (Rchb.f. ex Cogn.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea favoris (Rchb.f.) Salazar & Soto Arenas, 2001
 Prosthechea fortunae (Dressler) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea fragrans (Sw.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea fuertesii (Cogn.) Christenson, 2008
 Prosthechea garciana (Garay & Dunst.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea ghiesbreghtiana (A.Rich. & Galeotti) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea gilbertoi (Garay) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea glauca Knowles & Westc., 1838 
 Prosthechea glumacea (Lindl.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea grammatoglossa (Rchb.f.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea greenwoodiana (Aguirre-Olav.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea guttata (Schltr.) Christenson, 2003
 Prosthechea hajekii D.E.Benn. & Christenson, 2001
 Prosthechea hartwegii (Lindl.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea hastata (Lindl.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea ionocentra (Rchb.f.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea ionophlebia (Rchb.f.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea jauana (Carnevali & I.Ramírez) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea joaquingarciana Pupulin, 2001
 Prosthechea kautzkii (Pabst) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea lambda (Linden ex Rchb.f.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea latro (Rchb.f. ex Cogn.) V.P.Castro & Chiron, 2003
 Prosthechea leopardina (Rchb.f.) Dodson & Hágsater, 1999
 Prosthechea lindenii (Lindl.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea linkiana (Klotzsch) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea livida (Lindl.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea macrothyrsodes (Rchb.f.) Christenson, 2006
 Prosthechea magnispatha (Ames, F.T.Hubb. & C.Schweinf.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea mariae (Ames) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea megahybos (Schltr.) Dodson & Hágsater, 1999
 Prosthechea michuacana (Lex.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea moojenii (Pabst) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea mulasii Soto Arenas & L.Cerv., 2003
 Prosthechea neglecta Pupulin, 2001
 Prosthechea neurosa (Ames) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea obpiribulbon (Hágsater) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea ochracea (Lindl.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea ochrantha (A.Rich.) ined..
 Prosthechea ortizii (Dressler) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea pamplonensis (Rchb.f.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea panthera (Rchb.f.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea papilio (Vell.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea pastoris (Lex.) Espejo & López-Ferr., 2000
 Prosthechea pringlei (Rolfe) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea prismatocarpa (Rchb.f.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea pterocarpa (Lindl.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea pulcherrima (Klotzsch) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea pulchra Dodson & W.E.Higgins, 2001
 Prosthechea punctifera (Rchb.f.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea pygmaea (Hook.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea racemifera (Dressler) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea radiata (Lindl.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea regentii V.P.Castro & Chiron, 2005
 Prosthechea regnelliana (Hoehne & Schltr.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea rhombilabia (S.Rosillo) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea rhynchophora (A.Rich. & Galeotti) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea roraimensis V.P.Castro & Campacci, 2004
 Prosthechea sceptra (Lindl.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea semiaperta (Hágsater) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea serpentilingua Withner & D.G.Hunt, 2001
 Prosthechea serrulata (Sw.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea sessiliflora (Edwall) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea silvana Cath. & V.P.Castro, 2003
 Prosthechea sima (Dressler) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea spondiada (Rchb.f.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea suzanensis (Hoehne) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea tardiflora Mora-Ret. ex Pupulin, 2001
 Prosthechea tigrina (Linden ex Lindl.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea tripunctata (Lindl.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea trulla (Rchb.f.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea vagans (Ames) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea varicosa (Bateman ex Lindl.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea vasquezii Christenson, 2003
 Prosthechea venezuelana (Schltr.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea vespa (Vell.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea vitellina (Lindl.) W.E.Higgins, 1998
 Prosthechea widgrenii (Lindl.) W.E.Higgins, 1998

Охрана исчезающих видов 
Все виды рода Prosthechea входят в Приложение II Конвенции CITES. Цель Конвенции состоит в том, чтобы гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создаёт угрозы их выживанию.

В культуре

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Withner, C. A., Cattleyas and Their Relatives. Brassavola, Encyclia, and other genera of Mexico and Central America (5) Timber Press, 1998
 Withner, C. A. and Harding, P. A., Cattleyas and their Relatives. The Debatable Epidendrums Timber Press 2004.
 Castro Neto VP, Chiron GR, 2005, Contribution a la connaissance des orchidees du Bresil: X. — Deux nouveaux taxons de Prosthechea, section Parviloba. Richardiana 5. 86-96, 102
 Chiron GR, 2005, Contribution a l’etude de Prosthechea section Parviloba (Orchidaceae). Richardiana 5. 129—153
 Chiron G, 2003, An introduction to the genus Prosthechea. Orchid Rev. 111. (1250): 92-97
 Chiron GR, Castro Neto VP, 2003, Revision du genre Prosthechea Knowles et Wescott et nouveau genre dans la tribu Laeliinae (Orchidaceae). Richardiana 4. (1): 9-35
 Christenson EA, 2003, Typification de Coilostylis Rafinesque* et nouveaux taxons de Prosthechea. Richardiana 3. (3): 113—121
 Oliveira Pires M de F de, Semir J, Melo de Pinna GF de A, Felix LP, 2003, Taxonomic separation of the genera Prosthechea and Encyclia (Laeliinae: Orchidaceae) using leaf and root anatomical features. Bot. J. Linn. Soc. 143. (3): 293—303
 Giraud M, 2002, Les genres Encyclia et Prosthechea. Orchidophile 33. (154): 247—250
 van den Berg C, 2001, Nomenclatural notes on Laeliinae: 3. Notes on Cattleya and Quisqueya, and a new combination in Prosthechea. Lindleyana 16. (3): 142—143
 Higgins WE, 2003, Prosthechea: a chemical discontinuity in Laeliinae. Lankesteriana no.7. 39-41
 Higgins WE, 1999, The genus Prosthechea: an old name resurrected. Orchids 68. (11): 1114—1125
 Higgins WE, 1997, A reconsideration of the genus Prosthechea (Orchidaceae). Phytologia 82. (5): 370—383
 Higgins, W. E., van den Berg, C., Whitten, W. M. (2003). «A Combined Molecular Phylogeny of Encyclia (Orchidaceae) and Relationships within Laeliinae». Selbyana 23: 165—179.

Ссылки 
 Таксономия Solenidiopsis на сайте Tropicos. Missouri Botanical Garden.

Комнатные растения
Орхидные
Травы
Флора Южной Америки
Флора Центральной Америки
Многолетние травы